DDP kan syfta på:

 DDP – en Incoterm och betyder att säljaren står för alla risker och kostnader fram till att godset finns tillgänglig på angiven plats, se Delivered Duty Paid
 DDP – ett liberalt parti i Tyskland 1918-1930, se Deutsche Demokratische Partei
DDP – IATA:s kod för en flygplats i Dorado, Puerto Rico, se Aeropuerto de Dorado 
DDP – ett förbindelselöst protokoll som erbjuder en paketöverföringstjänst utan leveransgaranti, se Datagram Delivery Protocol
Dala Djupgas Provborrningar KB respektive Dala Djupgas Produktions AB, svenska företag verksamma under perioden 1986-1994.